KI eller Ki kan henvise til:

KI 
 En forkortelse for Københavns Idrætspark
 En forkortelse for Kvindelig Idrætsforening
 En forkortelse for Karolinska institutet – et svenskt statsligt medicinsk universitet med hovedsæde i Solna kommun
 Den kemiske betegnelse for Kaliumjodid, – en kemisk forbindelse af kalium og jod

Ki 
 Ki (sumerisk gud) – en jordgudinde
 En alternativ stavemåde af Qi, et begreb fra kinesisk folketro
 .ki, nationalt topdomæne for Kiribati
 Ki (album) - et musikalbum af den canadiske musiker Devin Townsend,